Вюртемберг:

 Вюртемберг — историческая область на юго-западе Германии, часть региона Швабия.
 Вюртемберг — швабское герцогство в составе Священной Римской империи.